

Sigle 
Edizioni Frate Indovino
 Electronic Fuel Injection – iniezione elettronica
European Forest Institute
 Extensible Firmware Interface

Codici 
efi – codice ISO 639-3 della lingua efik